— небольшой астероид, транснептуновый объект с самыми большими рассчитанными полуосью и афелием среди всех тел Солнечной системы. Был открыт 1 ноября 2005 года в обсерватории Маунт-Леммон (США), в рамках программы Обзор Маунт-Леммон, которая служит в первую очередь для поиска околоземных астероидов. Относится к дамоклоидам.

 обладает огромной полуосью орбиты, равной 1580 а. е. (больше только у 2014 FE72), а в афелии отдаляется от Солнца на 3197,10 а. е. (0,05 световых лет), что меньше, чем у 2014 FE72, но больше, чем афелии (308933) 2006 SQ372, 2013 AZ60, 2013 BL76, 2009 FW54 (=2012 DR30), 2016 FL59 и 2002 RN109. В перигелии  находится в 4,133 астрономических единиц от Солнца (ближе Юпитера). Объект обладает одним из самых больших значений эксцентриситета орбиты e=0,9974 (у 2015 ER61 e=0,9991, но он в 2016 году был классифицирован как комета C/2015 ER61 (PANSTARRS)). Период обращения  вокруг Солнца составляет 60,6 тыс. лет. Плоскость орбиты (i) наклонена на 112,42 °, то есть объект движется по ретроградной орбите. Абсолютная магнитуда H=14,1. В перигелии температура поверхности составляет    -139 ℃, в афелии — -267 ℃. Диаметр объекта при альбедо 0,09 оценивается в 7 км.  вероятно является объектом рассеянного диска, а в прошлом, возможно, был объектом внутренней части облака Оорта.

См. также 
 Пояс Койпера
 Малые тела Солнечной системы
 Кентавры (астероиды)
 Список транснептуновых объектов

Примечания

Ссылки 
  
 
 Barycentric Osculating Orbital Elements for 2005 VX3

Транснептуновые объекты
Дамоклоиды (астероиды)
Астероиды, пересекающие орбиту Юпитера
Астероиды, пересекающие орбиту Сатурна
Астероиды, пересекающие орбиту Урана
Астероиды, пересекающие орбиту Нептуна
Астероиды по алфавиту
Рассеянный диск